Ло́ган або Ло́ґан () — англомовне прізвище шотландського походження, яке ймовірно пов'язане з назвою місцевості поблизу шотландського села  в історичній області Ершир. Назва місцевості бере початок від  як зменшувальної форми , що перекладається як «порожнистий».

Відомі носії прізвища:
 Боб Логан (;  1964) — канадський хокеїст, крайній нападник.
 Девін Логан (;  1993) — американська фристайлістка, олімпійська медалістка (2014).
 Джонні Логан (; уроджений — Шон Патрік Майкл Шеррард О'Геґан, ;  1954) — ірландський співак і композитор.
 Джошуа Логан (; 1908—1988) — американський режисер театру та кіно, актор, письменник.
 Елль Логан (;  1987) — американська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2008, 2012).
 Жаклін Логан (; 1901—1983) — американська кіноакторка.
 Марта Даніель Логан (; 1704—1779) — американська жінка-ботанік.
 Філліс Логан (;  1956) — британська акторка театру і кіно.

Див. також 

 Клан Логан

Примітки